Slovo dybbuk či Dybbuk má několik významů.

 Dybbuk (nakladatelství) – české nakladatelství
 Zuby nehty – česká dívčí punková skupina, dříve pod názvem „Dybbuk“
 Dybbuk – písnička japonského hudebníka Gackt

Podobné slovo dybuk může znamenat:
 dybuk – duch, démon v židovské tradici
 Dybuk (film) – polský film z roku 1937